Красноперекопськ — місто на півночі Криму.
 Красноперекопськ — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Красноперекопськ.